Okręty US Navy o nazwie USS „Kitty Hawk”:

 Pierwszy „Kitty Hawk” (AKV-1) był okrętem służącym do transportu towarów i samolotów. Był w służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi „Kitty Hawk” (CV-63) jest okrętem głównym lotniskowców typu Kitty Hawk. Obecnie znajduje się w służbie od 1961 (stan na luty 2008).

Kitty Hawk